Robert Koehl ist der Name folgender Personen:

* Robert B. Koehl (Robert Barry Koehl; * 1952), amerikanischer Archäologe 
 Robert Lewis Koehl (1922–2015), amerikanischer Historiker